Anna Olsson ist der Name folgender Personen:

* Anna Olsson (Kanutin) (* 1964), schwedische Kanutin 
 Anna Olsson (Autorin) (* 1971), schwedische Schriftstellerin
 Anna Olsson (Gewichtheberin) (* 1973), schwedische Gewichtheberin
 Anna Olsson (Skilangläuferin) (* 1976), schwedische Skilangläuferin
 Anna Olsson (Handballspielerin) (* 1986), schwedische Handballspielerin
 Anna-Karin Olsson (* 1967), schwedische Tennisspielerin